Ottawina elegans är en ringmaskart som beskrevs av Courtinat 1998. Ottawina elegans ingår i släktet Ottawina, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
elegans